Тяжёлая атлетика на XXV летних Олимпийских играх

Медалисты

Страны 

Финляндия и Япония по разу занимали 5 место (2 очка), Венгрия, Израиль, Колумбия и Чехословакия по разу — 6 место (1 очко).

Результаты 
В скобках указан результат в рывке и толчке.

52 кг

56 кг

60 кг

67.5 кг

75 кг

82,5 кг

Занявший третье место И. Самадов (Объединённая команда) дисквалифицирован.

90 кг

100 кг

110 кг

св. 110 кг

Навигация 

Соревнования на летних Олимпийских играх 1992
Международные соревнования по тяжёлой атлетике в Испании
1992 год в тяжёлой атлетике